Fyrgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fyrgrundet, Korpo, Åboland, 
 Fyrgrundet, Hangö, 
 Fyrgrundet, Kyrkslätt,

Se även
Tvågrund
Tregrunden

Robotskapade Finlandförgreningar